Люсе́-ле-Маль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південь від Парижа, 95 км на південь від Орлеана, 45 км на північний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 712 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1431,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Люсе-ле-Маль на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету 
 [ Розташування муніципалітету Люсе-ле-Маль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр